Тосья может означать:

 Тосья — город и район в Турции.
 Тосья — коммуна во Франции.